Vilar do Monte puede hacer referencia a:

Vilar do Monte, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos; 
Vilar do Monte, freguesia portuguesa del municipio de Macedo de Cavaleiros; o
Vilar do Monte, freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Lima.